Роберт Сигел (; род. 12 ноября 1971, Нью-Йорк) — американский сценарист, режиссёр и актёр. Известен как автор сценария к фильму «Рестлер» (2008), получившего премию «Золотой лев» на Венецианском кинофестивале и две номинации на «Оскар».

Фильмография

Как сценарист 
 2017 — Круиз
 2016 — Основатель
 2013 — Турбо
 2009 — Большой фанат
 2008 — Рестлер
 2008 — Луковые новости

Как режиссёр 
 2017 — Круиз
 2009 — Большой фанат

Награды и номинации 
 2010 — За фильм «Большой фанат». Премия Джона Кассаветеса за лучший фильм, снятый за $ 500 тыс. на фестивале «Независимый дух».
 2009 — За фильм «Большой фанат». Блогерская премия международного кинофестиваля «2morrow/Завтра» (Москва)
 2009 — За фильм «Большой фанат». Премия за «режиссерский прорыв» кинофестиваля Gotham Awards
 2009 — За фильм «Рестлер». Номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий

Примечания